Ма́йсте () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Майсте, Мартин — эстонский классический борец.
 Майсте, Пия — эстонская художник-аниматор.
 Майсте, Тео-Эндель (1932—2018) — эстонский оперный певец.